Кузнецов Сергій Васильович (1950) — радянський футболіст, захисник, виступав, зокрема, за збірну СРСР, «Зорю» (Луганськ) та «Динамо» (Київ).
 Кузнецов Сергій Васильович (1963) — радянський футболіст, захисник, виступав, зокрема, за «Металіст» (Харків).